George Dueward Foss peut faire référence à :

Musique 
George Dueward Foss (1932-2002), ethnomusicologue et folkloriste américain.

Sport 
George Dueward Foss (1897-1969), champion de baseball.